Mademoiselle est un titre de civilité donné à une jeune fille, à une jeune femme ou supposée non mariée. Contesté pour son caractère sexiste, son usage est en régression.

Titre 
Mademoiselle est la fille de Monsieur, le frère du roi de France. En particulier :
la Grande Mademoiselle, Anne-Marie-Louise d'Orléans, fille de Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII
Mademoiselle (ou Mademoiselle d'Orléans), Marie-Louise d'Orléans, future reine d'Espagne, fille de Philippe d'Orléans (1640-1701), frère de Louis XIV

Plus généralement, jusqu'à leur mariage, les filles de la famille royale portent un nom de terre qui leur est propre, avec le titre de Mademoiselle (Mademoiselle de Blois, Mademoiselle de Chartres, Mademoiselle de Valois, etc.)

Biologie 
 Mademoiselle est le nom vernaculaire d'espèces de poissons de la famille des Sciaenidae.

Culture 
 Mademoiselle est un film japonais réalisé par Yasujirō Ozu, sorti en 1930
 Mademoiselle est un film allemand réalisé par Erich Waschneck, sorti en 1939
 Mademoiselle est une pièce de théâtre française écrite par Jacques Deval en 1932
 Mademoiselle est un film dramatique franco-britannique réalisé par Tony Richardson, sorti en 1966.
 Mademoiselle (Sinhá Moça) est un feuilleton télévisé brésilien.
 Mademoiselle est un film français réalisé par Philippe Lioret, sorti en 2001.
 Mademoiselle est une série télévisée française de 2008.
Mademoiselle est un court métrage français réalisé par Guillaume Gouix, présenté en 2014.
 Mademoiselle est un film coréen réalisé par Park Chan-wook, sorti en 2016.

 Mademoiselle était le surnom respectueux donné à Coco Chanel par ses employés. Ce mot fut par la suite choisi pour nommer un des parfums de la maison Chanel
 Mademoiselle est un magazine féminin américain,
 Mademoiselle de Brie était la façon la plus courante de désigner Catherine de Brie, célèbre comédienne de la troupe de Molière.

 Mademoiselle Julie est une pièce de théâtre écrite par August Strindberg en 1888.
 Mademoiselle Julie en est une adaptation au cinéma de Alf Sjöberg (1951);
 Mademoiselle Julie en est une adaptation au cinéma de Liv Ullmann (2014).
 Mademoiselle O, nouvelle de Vladimir Nabokov
 Mademoiselle K un groupe de rock français, 
 Mademoiselle X, film français réalisé par Pierre Billon
 , une chaîne de télévision québécoise spécialisée devenue  Moi et compagnie.

Voir aussi